Kalianget kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kalianget (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kalianget, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Kalianget, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Kalianget, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar